Marhoul ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Marhoul (* 1951), tschechischer Dichter, Schriftsteller und Geschäftsmann 
 Václav Marhoul (* 1960), tschechischer Filmschauspieler, Regisseur und Drehbuchautor

Marhoul bezeichnet:
 Der Bäcker Jan Marhoul, Roman von Vladislav Vančura aus dem Jahr 1924